Андре́й Влади́мирович Фили́ппов: Филиппов, Андрей Владимирович (род. 1965) — российский хоккеист с мячом.
 Филиппов, Андрей Владимирович (1904—1938) — прокурор Москвы.